Культура Киргизии — культура киргизского народа и других народов, проживающих на территории государства.

Язык 

Киргизский язык — самый распространённый язык в Киргизии. Он также является государственным языком Киргизской Республики. Относится к тюркским языкам, письменность — на основе кириллицы.

Фольклор 

Киргизский фольклор, в широком смысле, традиционная и распространенная традиционная культура, основанное на традиции творчество групп и личностей. Фольклор у киргизов в прошлом существовал в исключительно устном виде. Жанры киргизского фольклора разнообразны. Киргизский фольклор представлен обрядовой поэзией, лирическим жанром, санатом, насыятом — нравоучительной устной поэзией, пословицами и поговорками, загадками и сказками, мифами и легендами.

Основу фольклора составляет трилогия эпоса «Манас»: «Манас», «Семетей», «Сейтек». Эпос «Манас» вмещает в себя более миллиона строк, внесен в книгу рекордов Гиннеса, как самый крупный в мире эпос и охраняется ЮНЕСКО как достояние человечества. Эпос описывает культуру, философию, мировоззрение, историю и традиции киргизского народа. Эпос отмечает огромное количество топонимических, этногенетических и исторических наименований. Известные сказители «манасчы»: Саякбай Каралаев, Сагымбай Орозбаков, Жусуп Мамай и др.

Особую часть киргизского фольклора составляет творчество акынов. Акын — это талантливый народный певец, который владеет поэтическим, композиторским и певческим даром, способностью к импровизации и игрой на струнном музыкальном инструменте — комузе или кыл-кияке. Акыны изучают фольклор, творчески перерабатывают его. Они обладают превосходной памятью, глубокими познаниями, артистичным дарованием. Акыны ясно видят и чувствуют все негативные и позитивные моменты действительности и воплощают их в своих торжественных, радостных, сатирических и критических песнях. Отсюда высокий авторитет и уникальность каждого акына, и разнообразие репертуара. В него входят эпические произведения, песни-состязания, образцовые песни, поучительные песни песни-наставления, песни-поздравления и др.
Самыми известными акынами XIX—XX вв. являются: Токтогул Сатылганов, Тоголок Молдо, Ашираалы Айталиев, Арстанбек Буйлаш уулу, Женижок, Барпы Алыкулов, Осмонкул Болобалаев, Калык Акиев.

Народное музыкальное творчество 

Музыкальное искусство Киргизии ведет своё начало от культуры древних среднеазиатских племён, которые к началу XVI в. сформировались в киргизскую народность. Наиболее популярным музыкальным инструментом является трехструнный щипковый комуз. Популярны двухструнный смычковый кыяк и язычковый металлический варган — темир ооз комуз и деревянный — жыгач ооз комуз.

Искусство Киргизии

Литература 

Киргизская литература развивалась и распространялась на протяжении многих веков, хотя, из-за кочевого образа жизни киргизского народа, она не всегда принимала письменную форму. Раньше большая часть населения не была обучена грамоте, а поэты (их называли акынами) путешествовали из одной деревни в другую, делясь с людьми своим творчеством. Некоторые произведения, например, эпос «Манас», передавались устно из поколения в поколение определенными людьми, которые назывались манасчи. Во времена Советского Союза школьное образование, которое раньше было лишь частью религиозного образования, стало более доступным. Начиная с XX века в Киргизии появилось множество писателей, поэтов и лингвистов, чьи работы стали известными на весь мир.

Одним из известнейших киргизских писателей был Чингиз Айтматов, которого знали не только на родине, но и далеко за её пределами. В его произведениях затрагивается тема жизни в деревнях Киргизии, а также описывается советская действительность.
Чингиз Айтматов родился в 1928 году в cеле Шекер Таласской области в семье государственных служащих. Айтматов учился в Литературном институте имени Горького в Москве, а затем работал в партийной газете «Правда».

В самой его известной повести под названием «Джамиля» рассказывается о замужней женщине, чей супруг ушёл воевать на фронт. В его отсутствие Джамиля, никогда его не любившая, влюбляется в скромного работягу Данияра. Повествование сосредоточено вокруг жизни Киргизии во время Великой Отечественной войны, когда многие люди были заняты выращиванием пшеницы для поддержки нужд Советской Армии. История, описанная Айтматовым, заставляет задуматься о любви и долге. В другой повести «Прощай, Гульсары!» рассказывается о судьбе киргизского крестьянина Танабая и его коня Гульсары. Эта история затрагивает темы коллективизации и сельского хозяйства в раннем Советском Союзе: главный герой, сам принимавший участие в коллективизации, в итоге становится жертвой партийных карьеристов. Первый и самый популярный роман Айтматова «И дольше века длится день» невероятным образом объединяет футуристические космические путешествия с отдалённым городом в казахской степи, где человек пытается похоронить своего почившего друга.

Работы Айтматова славятся красочными описаниями фольклора и природы Центральной Азии, при этом они остаются актуальными и в наши дни. Несмотря на то, что истории Айтматова отражают и чтят кочевое прошлое Киргизии и Казахстана, он также обращается к теме того, как жизнь изменилась при советской власти.

Другие писатели

В это время творили поэты и писатели Аалы Токомбаев и Алыкул Осмонов. Осмонов помогал в переводе знаменитых произведений (в том числе Шекспира и Пушкина) на киргизский, а также писал стихи, которые помогли переходу киргизской поэзии от устной к письменной. Сегодня портрет Осмонова изображен на купюре достоинством 200 сом, а в честь Токомбаева названа улица в Бишкеке.

Рахмонберди хаджи Мадазимов был писателем, в 1914—1915 годах в типографии при канцелярии генерал-губернатора Туркестанского края в городе Ташкенте были изданы его две книги «Ўшнинг тавсифи» («Характеристика Оша»), «Исмлар имлоси» («Словарь имён»).

Театр и цирк 
Ошский государственный академический узбекский музыкально-драматический театр имени Бабура — старейший профессиональный театр Киргизии, второй старейший театр в Центральной Азии, основанный Рахмонберди Мадазимовым в 1914 году

В 1914 году под руководством муллы Рахмонберди Мадазимова вместе с учителем русско-туземной школы города Ош Балтыходжой Султановым был основан театральный кружок.

В 1918 году под руководством Рахмонберди Мадазимова вместе с другими просвещёнными деятелями и учителями Ошского уезда Иброхимом Мусабоевым, Бекназаром Назаровым, Журахоном Зайнобиддиновым, Назирхоном Камоловым, Абдурашидом Эшонхоновым, А. Саидовым впервые в Киргизии был основан самодеятельный театральный кружок на базе концертной бригады при Реввоенсовете Туркестанского фронта из местных мусульманских актёров. Первый директор, художественный руководитель и главный режиссёр театральной труппы Мадазимов Рахмонберди был первым основателем и организатором театрального движения в Центральной Азии и Киргизии. В 1919 году кружок сформировался в драматическую труппу. Эта труппа послужила не только развитию театрального искусства, но и развитию профессионального музыкального искусства на юге Киргизии. В репертуаре труппы, кроме театральных постановок были многочисленные концертные программы, также осуществлялась обработка народных мелодий для музыкального сопровождения спектаклей, что способствовало становлению музыкантов-профессионалов. В дальнейшем эта труппа стала основой для создания Ошского Государственного академического узбекского музыкально-драматического театра имени Бабура

Театр имени Бабура в городе Ош является старейшим театром в Центральной Азии, после Узбекского национального академического драматического театра имени Хамзы в Ташкенте (основанного в 1913-27 февраля 1914 годах)

Уже в 1920 году в Пишпекском уезде функционировали три любительских театра и цирк.

К 1939 году в республике уже была создана целая театральная сеть — Киргизская филармония и 16 театров (8 киргизских, 4 русских, 2 русско-киргизских, 2 узбекских).

Кинематограф 

Днём рождения киргизского кино считается 17 ноября 1941 года, когда был подписан указ о создании «Фрунзенской студии кинохроники», позже переименованной в студию «Киргизфильм» Первый киргизский цветной фильм был снят в 1955 году и назывался «Салтанат»./

Признанными мастерами киргизской киноклассики являются актёры Муратбек Рыскулов, Болот Бейшеналиев, Таттыбуу Турсунбаева, Суйменкул Чокморов, Журахон Рахмонов, режиссёры Толомуш Океев, Геннадий Базаров, Болот Шамшиев и Альгимантис Видугирис. Благодаря произведениям мастеров кинематографа в 1970-е годы возникло «киргизское чудо».

Фондом развития кинематографа совместно с Киностудией «Киргизфильм» имени Т. Океева составлена киноколлекция «Кыргызское чудо» с десятью фильмами:

 «Зной» (1962), режиссёр Лариса Шепитько
 «Трудная переправа» (1964), режиссёр Мелис Убукеев
 «Первый учитель» (1965), режиссёр Андрей Кончаловский
 «Небо нашего детства» (1966), режиссёр Толомуш Океев
 «Материнское поле» (1967), режиссёр Геннадий Базаров
 «Выстрел на перевале Караш» (1968), режиссёр Болот Шамшиев
 «Засада» (1969), режиссёр Геннадий Базаров
 "Улица" (1972), режиссёр Геннадий Базаров
 «Белый пароход» (1975), режиссёр Болот Шамшиев
 «Красное яблоко» (1975), режиссёр Толомуш Океев
 «Мужчины без женщин» (1981), режиссёр Альгимантас Видугирис

Спорт 

 Киргизия на Олимпийских играх 
 Киргизия на летних Олимпийских играх
 Киргизия на зимних Олимпийских играх
 Всемирные игры кочевников
 Национальный Паралимпийский комитет Кыргызской Республики

Религия

Ислам

Христианство

Язычество 

см. Язычество

Тенгрианство

Последователи культа Тенгри в Киргизии представлены в небольшом количестве, в основном бывшими атеистами, не признающими фанатизм в религии.
Попытки официально зарегистрировать тенгрианство в качестве религии в Киргизии до настоящего времени предпринимались неоднократно, но безуспешно.

Киргизская кухня 

Различия в традиционных блюдах и вкусах северных и южных киргизов обусловлены территориальной разобщённостью и соседством с разными народами. Так в северных областях главным праздничным блюдом является бешбармак — мелко накрошенное отварное мясо с лапшой, в то время как на юге более популярен плов заимствованный по-видимому у оседлых азиатских народов. Есть различия и в чайных предпочтениях. На севере популярен чёрный чай с молоком, сам чай заваривается русским способом, популярны и русские самовары. На юге молоко в чай не добавляют, традиции чаепития сходны с узбекскими, популярен зелёный чай.

Праздники 

Источник:

См. также 
 Театры Киргизии
 Киргизоведение
 Манасоведение
 Рахмонберди Мадазимов

Литература 
 
 
  ББК 92я2 .
   
  
  
 
  Мат-лы к декадкае кирг. искусства в Москве. 1939 г.
 
 
 
  −16 с.: ил.; 20 см.
  −20 с.: ил.; 20 см.
 
 
 
  УДК 9(С54)
 
 
 
 
 
 
 
 
  21 см, ББК 85.4. ,  и 
  4 л. ил.; 16 см.
 
 
  
   и 
 
  
  УДК 351/354. ББК 66,3(2Ки). ,  и 
  
  УДК 821,51. ББК 84.УЗ7-4. Д14.

Примечания

Ссылки 
 Спектакль «Барсбек» будет представлять Кыргызстан на международном фестивале в Турции
 Актёрская династия
 Они стояли у истоков
 27 марта — Всемирный день театра 
 К 100 летию старейшего театра Кыргызстана
 Старейшему театру Кыргызстана — 100 лет 
 Марказий Осиёдаги энг кекса профессионал театр 100 ёшга тўлди 
 Люди, которые меняли мир 
 Люди, которые меняли мир 
 Люди, которые меняли мир 
 Люди, которые меняли мир 
 Люди, которые меняли мир 
 Биографии известных людей
 Указ президента Кыргызстана № 354 от 14.10.2004 года
 Ош старейший театр республики отметил своё 95-летие
 В Кыргызстане Ошскому узбекскому театру музыкальной драмы 95 лет
 Ошский академический узбекский музыкально-драматический театр имени Бабура 29 ноября отметит своё 95-летие 
 В Ошском театре имени Бабура за 95-летний период работы поставлено около 600 спектаклей 
 Ўш ўзбек академик театри 95-йиллигини нишонлади 
 Национальная энциклопедия Узбекистана
 Театр Кыргызстана в 20-80 годах
 Директор ошского театра: вице-премьер Узбекистана пообещал нам $50 тыс. 
 «Барсбек» покажут на международном фестивале 
 Из истории старейшего театра страны 
 Демонстрация дружбы и сотрудничества 
 Коллектив Ошского театра — в Андижане
 Официальный сайт театра
 Открылся 97-сезон театра 
 Гримасы и капризы Обезьяны 
 Бабур атындагы Ош Мамлекеттик Академиялык өзбек музыкалуу драма театры 
 «Жайдари келин» чегара оша томоша кўрсатди 
 В Оше поставили «Душевные смятения Бабура» с помощью Узбекистана 
 Пред юбилейный сезон театра имени Бабура
 Театр имени Бабура: 100 лет на службе у мультикультурализма и полиэтничности
 Сыновья муллы и писаря стояли у истоков первого театра в Оше 
 Сыновья муллы и писаря создали первый театр в стране 
 Сыновья муллы и писаря создали первый театр в Оше 
 Газета «Советтик Киргизстан» № 203 29.08.1972 г. стр.4 
 Документальный фильм студия «Кыргызтелефильм» «Ошский государственный узбекский музыкально-драматический театр имени Бабура» 
 Театр имени Бабура 
 Кылым карыткан Бабур театры 
 "Мозийға қараб иш кўрмоғлиқ хайрлиқдир"
 Рахмонберди Мадазимов ҳақида /«Мозийга қараб иш кўрмоқлик хайрлидир!» 1- қисм 
 Мадазимов Рахмонберди Мадазимович
 Ўзбек Миллий академик драма театри Қирғизистон Республикасига ташриф буюради
 Известные узбеки из Киргизии 
 «Мозийға қараб иш кўрмоғлиқ хайрлидир»
 Markaziy Osiyodagi eng keksa professional teatr 100 yoshga to‘ldi 
 1914 год
 «Мозийға қараб иш кўрмоғлиқ хайрлидир»
 Болтихожи Султонов ҳақида /«Мозийга қараб иш кўрмоқлик хайрлидир!» 2- қисм 
 Тарихий сиймоларни ижтимоий тармоқда ёритаётган Одилжон Дадажонов билан суҳбат
 З. М. Бобур театри 103-мавсумни онлайн тарзда бошлади
 Сүрөт баян: 100 жылдык тарыхы бар Оштогу Бабур драма театры
 Ошский Государственный Академический узбекский музыкально-драматический театр имени Бабура - старейший театр Центральной Азии 
 Ўзбек Миллий академик драма театри Қирғизистон Республикасига ташриф буюради
 Ўш театри
 100 йиллик тарихга эга Ўшдаги Бобур драма театри
 Театр жүз жылдык юбилейин эл аралык деңгээлде белгилей албай жатат
 Дочь Советской Киргизии

Культура Киргизии